La población censada en la ciudad de Valencia es de 800.215  habitantes (INE 2020), mientras que su área metropolitana alberga alrededor de 1.730.853 hab. El área metropolitana de Valencia está formada principalmente por municipios situados en la Huerta de Valencia; algunas de estas localidades se encuentran completamente conurbanizadas con el casco urbano de Valencia, como Mislata, mientras que el resto se sitúan en una primera o en una más difusa segunda corona metropolitana. Destacan por su población Torrente (83.457 hab.), Paterna (61.941 hab.), Mislata (43.740 hab.) y Burjasot (37.667 hab.).

Un 14,16% de la población censada en la ciudad es de nacionalidad extranjera (INE 2008), procedente principalmente de Iberoamérica (un 49,1% de los extranjeros censados), seguido de los originarios de otros países europeos (un 28,72%). Las nacionalidades más presentes en la ciudad son, tras la española, la ecuatoriana (15.739 censados), la boliviana (15.641 censados) y la colombiana (9.966 censados). Según las estimaciones del Instituto Valenciano de Estadística, para el año 2012 la población de la ciudad alcanzaría los 799.415 habitantes.

</center>
Fuente: para los datos de 1857 a 2008, población de hecho según el Instituto Nacional de Estadística.
Nota: se incluyen en esta tabla los municipios antiguamente independientes que fueron anexionados por Valencia a lo largo del siglo XIX (Beniferri, Benimaclet, Patraix, Ruzafa, Benimámet, Orriols, Borbotó, Campanar, Mahuella, Pueblo Nuevo del Mar, Villanueva del Grao, Benifaraig, Carpesa y Masarrochos). 
Los datos de 1787 provienen del censo de Floridablanca

Población por distritos

Censo de 2006 

 Extramurs: 50.686 habitantes.
 El Botànic 6.526, La Roqueta 4.768, La Petxina 15.554 y Arrancapins 23.838.

 Campanar: 34.708 habitantes.
 Campanar 12.448, Les Tendetes 5.715, El Calvari 5.270 y Sant Pau 11.275.

 La Zaidía: 50.191 habitantes.
 Marchalenes 11.648, Morvedre 10.651, Trinitat 8.410, Tormos 9.135 y Sant Antoni 10.347.

 El Pla del Real: 31.616 habitantes.
 Exposició 6.984, Mestalla 15.014, Jaume Roig 6.951 y Ciutat Universitària 2.667.

 L'Olivereta: 50.581 habitantes.
 Nou Moles 27.234, Soternes 5.212, Tres Forques 9.303, la Fuensanta 3.655 y la Llum 5.177.

 Patraix: 59.441 habitantes.
 Patraix 26.032, Sant Isidre 10.127, Vara de Quart 11.176, Safranar 8.691 y Favara 3.415.

 Jesús: 53.819 habitantes.
 La Raiosa 15.789, L'Hort de Senabre 17.740, La Creu Coberta 6.505, San Marcelino 10.326 y Camí Real 3.459.

 Quatre Carreres, 75.274 habitantes.
 Monteolivete 20.135, En Corts 12.335, Malilla 22.975, Fuente de San Luis 3.073, Na Rovella 9.050, La Punta 2.183 y Ciudad de las Artes y las Ciencias 5.523.

 Poblados Marítimos: 59.489 habitantes.
 El Grao 9.513, El Cabañal-El Cañamelar 20.769, Malvarrosa 14.216, Beteró 8.516 y Nazaret 6.475.

 Caminos al Grao: 63.372 habitantes.
 Ayora 26.049, Albors 9.289, La Creu del Grau 15.137, Camí Fondo 4.644 y Penya-Roja 8.253.

 Algirós: 41.781 habitantes.
 L'Illa Perduda 9.718, Ciutat Jardí 13.850, L'Amistat 8.151, La Bega Baixa 6.352 y La Carrasca 3.710.

 Benimaclet: 31.062 habitantes.
 Benimaclet 25.171 y Camí de Vera 5.891.

 Rascaña: 51.860 habitantes.
 Els Orriols 17.835, Torrefiel 26.289 y Sant Llorenç 7.736.

 Benicalap: 42.607 habitantes.
 Benicalap 36.055 y Ciutat Fallera 6.552.

 Poblados del Norte: 6104 habitantes.
 Benifaraig 945, Pueblo Nuevo 1.049, Carpesa 1.254, Casas de Bárcena 396, Mahuella 59, Masarrochos 1.628 y Borbotó 773.

 Poblados del Oeste: 13.841 habitantes.
 Benimámet 13.074 y Beniferri 767.

 Poblados del Sur: 20.287 habitantes.
 Horno de Alcedo 1.362, Castellar-Oliveral 7.027, Pinedo 2.514, El Saler 1.527, El Palmar 782, El Perellonet 1.605, La Torre 5.067 y Faitanar 406.

Total: 807.396 habitantes.

Referencias 

Valencia
Valencia
Valencia